Papulosaceae är en familj av svampar. Papulosaceae ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Papulosaceae